Il doppio del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rick Leach e Travis Parrott che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Mark Philippoussis per walkover.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Travis Parrott (Campioni)
 Justin Gimelstob /  Brian MacPhie (quarti di finale)

 Jeff Coetzee /  Jim Thomas (primo turno)
 Chris Haggard /  Robbie Koenig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2005